Der C5 ist ein Pkw-Modell der Mittelklasse des französischen Autoherstellers Citroën, das von 2001 bis 2017 hergestellt wurde.

Die Leistungsübertragung des quer eingebauten Motors erfolgt bei allen Ausführungen des C5 auf die Vorderachse. Die Vorderräder des C5 (Typ DC/DE) werden von Querlenkern und Pseudo-MacPherson-Federbeinen geführt, die hinteren an Längsschwingen. Die Federung ist eine elektronisch gesteuerte Hydropneumatik (Hydractive 3 bzw. Hydractive 3+).

Die im Frühjahr 2008 eingeführte zweite Generation C5 (Typ RD/TD) ist vorne mit einer Doppelquerlenkerachse und hinten mit einer Mehrlenkerachse ausgestattet. Das Fahrwerk kann entweder mit den Stickstoff-Federelementen der Hydractive 3+ oder auch mit konventionellen Stahlfeder-Dämpfer-Kombinationen gefedert sein. Auf der Plattform PF3 der zweiten Generation des C5 wurden bzw. werden auch der Citroën C6, der Peugeot 407 sowie der Peugeot 508 I gebaut. Entsprechend fand die Produktion gemeinsam mit dem Schwestermodell im Werk im bretonischen Rennes statt.

Zwischen 2017 und 2020 bot Citroën mit dem Citroën C5 (China) nur noch in China ein klassisches Modell in der Mittelklasse, während die Produktion des C5 in Europa eingestellt wurde. Im April 2021 stellte Citroën mit dem C5 X ein Nachfolgemodell mit einem neuen Karosseriekonzept vor.

C5 (Typ DC/DE, 2001–2008) 

Der C5 kam im März 2001 zunächst als fünftürige Schräghecklimousine und im Juni 2001 als Kombi Break auf den Markt.

Als Motorvarianten standen 1,8- und 2,0-Liter-Reihenvierzylinder-Motor der Serie EW mit 85 kW (115 PS) bzw. 100 kW (136 PS) sowie ein 3,0-Liter-V6-Motor aus der ES-Reihe mit 152 kW (207 PS) zur Verfügung. Es wurde auch ein 2,0-Liter-Motor mit Benzindirekteinspritzung und 103 kW (140 PS) angeboten, der jedoch bereits nach zwei Jahren mangels Nachfrage aus dem Programm genommen wurde. Die Dieselmotoren waren die bereits vom Vorgängermodell Xantia bekannten 2,0-Liter-Motoren (HDi) mit 66 kW (90 PS) und 80 kW (109 PS) sowie ein neuer 2,2-Liter-Motor (HDi) mit 16 Ventilen, Dieselrußpartikelfilter und 98 kW (133 PS), der zuvor bereits im Peugeot 607 zum Einsatz kam.

Technik 
Geschwindigkeitsregelanlage, elektrochromatischer Innenspiegel, mitlenkende Bi-Xenon-Scheinwerfer, AFIL, Autotelefon, Einparkhilfe (auch visuell) vorn und hinten, Automatikgetriebe, Lederausstattung, elektrisch verstellbare Sitze und ein GPS-Navigationssystem waren optional. Der C5 ab Modelljahr 2005 (ab Herbst 2004 mit Typencode: RC bzw. RE) erzielte beim Euro-NCAP-Crashtest mit 36 von 37 möglichen Punkten das insgesamt beste Ergebnis bei der Insassensicherheit und wurde mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Modellpflege 
Der C5 wurde im August 2004 überarbeitet (Typencode: RC bzw. RE) und erhielt optional ein elektronisches Spurwechselwarnsystem (AFIL). Die Funktion: Wenn das Fahrzeug ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers eine Fahrbahnmarkierung wie z. B. die Mittellinie überfährt, wird der Fahrer durch ein Vibrieren der relevanten Seite des Fahrersitzes gewarnt. Der Wagen ist serienmäßig mit ESP, ASR und ABS ausgestattet, gegen Aufpreis war auch mitlenkendes Kurvenlicht erhältlich. Sieben Airbags schützen die Insassen im Falle eines Unfalls, unter anderem ein Airbag für den Knie- und Schienbeinbereich des Fahrers.

Das Fahrzeug besitzt serienmäßig eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und ist mit dem Federungssystem Hydractive III oder III+ ausgestattet.

Technische Daten

2001–2004

Ottomotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Dieselmotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

2004–2008

Ottomotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Dieselmotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

C5 (Typ RD/TD, 2008–2017) 

Die im September 2007 auf der IAA in Frankfurt vorgestellte Studie C5 Airscape gab einen Ausblick auf die nächste Generation des C5. Die als Cabriolet ausgelegte Studie wurde jedoch nicht in die Serie übernommen.

Die Markteinführung erfolgte im April 2008. Die fünftürige Fließhecklimousine wurde durch ein viertüriges Stufenheckmodell ersetzt. Die Kombivariante wurde beibehalten, doch statt unter der Bezeichnung Break firmierte sie nunmehr unter dem Namen Tourer. Neu war auch, dass die Käufer erstmals die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Federungssystemen hatten – zum einen einer konventionellen Federung, zum anderen der für Citroën typischen Hydractive-3+-Federung. Die Sicherheitsausstattung wurde mit optional bestellbaren hinteren Sitzseitenairbags auf nunmehr neun Airbags erweitert.

Modellpflege

2010 
Im Oktober 2010 wurde der C5 leicht überarbeitet.

Sowohl Limousine als auch Kombi erhielten Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht anstatt der zuvor eingesetzten Glühlampen und die bislang hellrot gefärbten Rückfahrstrahler der Heckleuchten im LED-Design bekamen klare Abdeckungen. Außerdem wurden ein neuer Basis-Benzinmotor mit 1,6 Litern Hubraum und einer Leistung von 88 kW sowie zwei neue Dieselmotorvarianten mit 1,6 Liter (1.6 HDi, 82 kW) und 2,2 Liter Hubraum (2.2 HDi, 150 kW) eingeführt.

2012 
Im Juli 2012 wurden der Doppelwinkel an der Fahrzeugfront, am Heck sowie am Lenkrad mit rundlicheren Formen an das aktuelle Citroën-Logo angepasst.

Die für das Fahrzeug bislang angebotenen Navigationssysteme MyWay und NaviDrive3D wurden durch das System eMyWay als einzige Option ersetzt.

Im April 2014 kam zudem eine höhergelegte Variante unter dem Namen C5 CrossTourer auf dem Markt. Es ist ein Kombi mit der Optik eines Offroaders, ähnlich dem aus dem PSA-Konzern stammenden Peugeot 508 RXH, jedoch ohne Allradantrieb. Er war mit einem 103 kW, 120 kW oder 150 kW leistenden Dieselmotor erhältlich. Im Juli 2015 wurden die Dieselmotoren auf die Euro-6-Norm umgestellt und leisteten als BlueHDi 110 kW (mit Schaltgetriebe) bzw. 133 kW (mit Automatikgetriebe).

Im Mai 2017 wurde die Produktion der zweiten Generation im französischen Rennes eingestellt. Für den chinesischen Markt wird sie in überarbeiteter Form von Dongfeng Peugeot Citroën Automobile in Wuhan weiterhin produziert.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Dieselmotoren 

 Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
 Werte in ( ) gelten für Fahrzeuge mit e-HDi

C5 X (seit 2021)

Zulassungszahlen 
Zwischen 2001 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 112.580 Citroën C5 neu zugelassen worden. Mit 11.792 Einheiten war 2002 das erfolgreichste Verkaufsjahr. Den 2019 in Europa eingeführten Citroën C5 Aircross sowie den seit 2022 erhältlichen Citroën C5 X führt das Kraftfahrt-Bundesamt auch unter dieser Baureihe. Da sich diese beiden Modellreihen seit 2022 überschneiden, lassen sie sich in der Statistik nicht trennen.

Zulassungszahlen in Deutschland

Siehe auch 
 PSA-DV-Motor
 PSA-EW/DW-Motor

Literatur 
 Citroën C5 Betriebsanleitung. Automobiles Citroën, Februar 2006.
 Citroën C5 Betriebsanleitung. Automobiles Citroën, Mai 2008.
 Automobil Revue, Katalog 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 und 2013.
 Citroën C5 Preise/Ausstattungen/Technische Daten. Citroën Deutschland GmbH, 1. April 2014.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 c5drei.de - Website über das dritte Modell vom Citroën C5

Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Kombilimousine
Kombi